Световното първенство през 1978 г. е 11-ото издание на Световните първенства. То се провежда в Аржентина от 1 юни до 25 юни 1978 г. На финала домакините от Аржентина побеждават Нидерландия с 3 – 1 след продължения.

България в квалификациите

Група 5 

 9 октомври 1976 – България – Франция 2:2
 17 ноември 1976 – Франция – Ейре 2:0
 30 март 1977 – Ейре – Франция 1:0
 1 юни 1977 – България – Ейре 2:1
 12 октомври 1977 – Ейре – България 0:0
 16 ноември 1977 – Франция – България 3:1

Участници

Стадиони

Резултати от срещите

Първа групова фаза

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Втора групова фаза

Група A

Група B

Мач за трето място

Финал

Голмайстори

Световен шампион

Индивидуални и колективни отличия